Гархинг-ан-дер-Альц (, ) — коммуна в Германии, в земле Бавария. Расположен на реке Альце.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Население составляет 8390 человек (на 31 декабря 2010 года). Мэр — Вольфганг Райхенвальнер. Занимает площадь 25,87 км². Официальный код — 09 1 71 117.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии